Кондра́тьев () — русская фамилия, происходящая от имени Кондратий.

Известные носители

А

В 
 
 
 
 Кондратьев, Вениамин Иванович (род. 1970) — глава администрации (губернатор) Краснодарского края.

Г 
 Кондратьев, Геннадий Петрович (1834—1905) — российский оперный певец (баритон) и режиссёр.
 
 Кондратьев, Герасим Кондратьевич (?—1701) — основатель г. Сумы, казацкий полковник.
 Кондратьев, Григорий Иванович (1912—1993) — советский государственный и партийный деятель.

Д

Е

З 
 Кондратьев, Захар Иванович (1901—1973) — генерал-майор технических войск (04.06.1940), генерал-лейтенант технических войск (01.09.1943), с ноября 1940 года заместитель начальника Управления военных сообщений Генштаба РККА, один из организаторов эвакуации в СССР во время Великой Отечественной войны.

И

К 
 Кондратьев, Кирилл Яковлевич (1920—2006) — советский геофизик.
 Кондратьев, Константин Николаевич (1925—1995) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Л 
 Кондратьев, Леонтий Васильевич (1892—1943) — Герой Советского Союза.

М 
 Кондратьев, Максим Валерьевич (род. 1983) — российский хоккеист.

Н

П 
 
 Кондратьев, Пётр Васильевич (1909—1943) — Герой Советского Союза, полковник, командир истребительного полка.

Р 
 Кондратьев, Роальд Борисович (1929—2017) — советский и российский агроэколог, академик РАН.

С 
 
 Кондратьев, Станислав Алексеевич (1938—2020) — советский и российский музыкальный педагог, профессор кафедры вокального искусства ЧГИКИ (2002), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2009).
 Кондратьев, Степан Иванович (1895—1940) — советский военачальник, танкист, комбриг, участник первой мировой войны, гражданских войн в России и в Испании, советско-финской войны.

Ф

Ю

Я 
 Кондратьев, Ярослав Юрьевич (1948—2005) — украинский юрист.



См. также 
 Циклы Кондратьева — периодические циклы сменяющихся подъёмов и спадов современной мировой экономики, описанные в 1920-е годы Николаем Кондратьевым.
 Кондратенко
 Кондратов
 Кондратьева
 Кондратьевка
 Кондратьево
 Кондратьевская
 Кондратюк